Карел:

 Каре́л — представитель карельского народа.
 Ка́рел — имя.
 Карел — река в Магаданской области России.
 (1682) Карел — астероид.

Персоналии 
 Карел, Ирена (настоящая фамилия Кизюк; род. 1943) — польская актриса театра, кино и кабаре.
 Карел, Йозеф — чешский футболист и тренер.
 Карел, Мариан (род. 1944) — современный чешский художник и архитектор.
 Карел, Рудольф — чешский композитор.
 Карел, Уильям — французский режиссёр и сценарист.

См. также 
 Карелка
 Карель